Župnija Sv. Štefan pri Žusmu je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Šmarje pri Jelšah škofije Celje.

Do 7. aprila 2006, ko je bila ustanovljena škofija Celje, je bila župnija del kozjanskega naddekanata škofije Maribor.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Sv. Štefan pri Žusmu
Dekanija Kozje–Rogatec–Šmarje pri Jelšah